Australia 
 Contea di Burke – Local Government Area del Queensland
Stati Uniti d'America
 Contea di Burke – contea della Carolina del Nord
 Contea di Burke – contea del Dakota del Nord
 Contea di Burke – contea della Georgia